Ana este un prenume feminin provenit din limba ebraică.Poate fi (mult mai rar) purtat ca nume de familie.

Câteva din sensurile posibile sunt următoarele:

Prenume feminin 
 Anna, (Ana, Anne, Annie, ... ) un prenume răspândit în multe limbi și culturi europene.

Regalitate 
Ana a Kievului (c.1024–1075), soție a regelui Henric I al Franței
Ana de Bohemia (1366-1394), prima soție a regelui Richard al II-lea al Angliei
Anne Neville (1456–1485), soție a regelui Richard al III-lea al Angliei
Anne de Brittany (1477–1514), soție a regilor Carol al VIII-lea al Franței și Ludovic al XII-lea al Franței
Anne Boleyn (1501/7–1536), a doua soție a regelui Henric al VIII-lea al Angliei
Anne de Cleves (1515–1557), a patra soție a regelui Henric al VIII-lea al Angliei
Anna Iagello (1523–1596), soție a lui Stefan Batory
Anna a Danemarcei (1574–1619), soție a regelui Iacob al VI al Scoției (Iacob I al Angliei)
Ana de Austria (1601–1666), soția regelui Ludovic al XIII-lea al Franței
Anna a Marii Britanii (1665-1714) regină a Marii Britanii
Ana a Rusiei (1693–1740), cunoscută ca Anna Ivanovna, împărăteasă a Rusiei
Marea Ducesă Anna Petrovna a Rusiei (1708-1728), fiica cea mare a Țarului Petru cel Mare
Anna Pavlovna a Rusiei (1795-1865), soție a regelui William al II-lea al Olandei
Regina Ana (1923-2016), soția regelui Mihai al României
Regina Anne-Marie a Greciei (Anne-Marie a Danemarcei; n. 1946), soția regelui Constantin al II-lea al Greciei

Personalități 
Ana Aslan
Ana Blandiana, poetă română
Ana de Châtillon
Ana, contesa de Noailles
Ana Lucia Cortez
Ana Iliuță
Ana Pauker
Ana Pascu
Anna Széles
Livia Ana Tătaru
Ana Toma
Ana Maria Zahariade
Ana Ivanović, jucătoare de tenis

Personaje biblice 
Sfânta Ana
Ana (Anna, Hannas), Mare Preot în Palestina între anii 6-15 d.C.

Vocabular 
 Ana (prefix), de la anabioză la anatoxină există o listă lungă de cuvinte compuse folosind ana- ca prefix (originar din limba greacă veche).
 Ana (sufix), -ana, sufix originar din limba greacă veche.

Limbaj de programare 
 ana (limbaj de programare), (A Non Acronym), un limbaj creat pentru analiza imaginilor.

Locuri 
 Ana, Iran
 Sveta Ana
 Lacul Sfânta Ana, denumit în perioada comunistă Lacul Ana

Matematică 
 ana este un termen matematic (mai exact geometric) referitor la o direcție într-un spațiu qudrimensional.

Mitologie 
 Ana ca zeitate celtică, cunoscută mai ales sub numele de Danu sau Dana=

Film
 Ana (film), un  film de Alexa Visarion

Altele 
 Ana Imep, companie producătoare de echipamente electrice din România
 Agenția Națională Antidrog, organizație guvernamentală din România

Acronimul ANA, în limba engleză 
 Afghan National Army -- Armata națională afgană
 Albanian National Army -- Armata națională albaneză
 All Nippon Airways, companie aeriană japoneză
 American Numismatic Association -- Asociația numismaților americani
 American Nurses Association -- Asociația asitenților medicali americani
 Anaheim Angels, echipă de fotbal american din orașul Anaheim, California, USA
 Anti-nuclear antibody
 Athens News Agency -- Agenția ateniană de știri
 Australian Natives Association -- Asociația nativilor australieni
 Anti-Noob Alliance

Varia 
 Societatea internațională Article Numbering Association este cunoscută, datorită unor motive de ordin istoric ca EAN.

Vezi și 
Listă de zile onomastice
Anna

Prenume feminine